VMAT ist eine Abkürzung für: 

 Vesikulärer Monoamintransporter, ein Protein in Nervenzellen
 Volumetric Intensity Modulated Arc Therapy, ein Verfahren in der Strahlentherapie

Abkürzung